

Musique 
 The Only Ones est un groupe de rock britannique.

Albums 
 Only one est un album de BoA sorti en 2012.
 Only One Flo (Part 1) est un album de Flo Rida sorti en 2010.

Chansons 
 Only One est une chanson de Yellowcard sortie en 2005.
 The Only One est une chanson de The Cure sortie en 2008.
 Only One est une chanson de BoA sortie en 2013.
 Only One est une chanson de Kanye West et Paul McCartney sortie en 2014.
 Only One est une chanson de Alex Band sortie en 2008.

Cinéma 
 The Only One est le titre anglophone du film belge Vidange perdue de Geoffrey Enthoven sorti en 2006.